Carpeneta ima više značenja:
 Carpeneta, Cuneo
 Carpeneta, Genoa